Charles Whitworth (baron) (1675–1725)
 Charles Whitworth (1721–1778) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Bletchingley
 Charles Whitworth (hrabia) (1752–1825)

Zobacz też